Unter Beobachtung steht für:

 Unter Beobachtung (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2012) 
 Unter Beobachtung (2013) (Originaltitel Closed Circuit), britisch-US-amerikanischer Film von John Crowley